Цементный — название населённых пунктов в России:

 Цементный — посёлок в Дергачёвском районе Саратовской области.
 Цементный — посёлок в Невьянском городском округе Свердловской области.
 Цементный  — посёлок в Алагирском районе Северной Осетии.
 Цементный — прежнее название города Фокино в Брянской области.

См. также 
 Цементный клинкер
 Цементный кризис
 Цементный сад